Павлов, Пётр Павлович:
 Павлов, Пётр Павлович (1904—1975) —  полковник государственной безопасности.
 Павлов, Пётр Павлович (1925—2016) — генерал-майор. Герой Советского Союза.